Кро — фамилия. Известные носители:
 Кро, Катерина (1800—1872) — английская писательница.
 Кро, Мишель (1830—1865) — французский горный проводник и альпинист.
 Кро, Шарль (1842—1888) — французский поэт-символист и изобретатель.

 Кро (коммуна) — коммуна во Франции, в департаменте Верхние Альпы.